

Toponyme 

 Offenbach-sur-le-Main, ville allemande située dans le Land de Hesse.
 Offenbach an der Queich, commune allemande située dans le Land de Rhénanie-Palatinat.
 Offenbach an der Queich, collectivité territoriale allemande située dans le Land de Rhénanie-Palatinat.

Patronyme 

 Jacques Offenbach, compositeur allemand naturalisé français.

Pseudonyme 
 Joseph Offenbach, de son vrai nom Joseph Ziegler (1904-1971), acteur allemand.

Musique 
 Offenbach, groupe blues/rock québécois.
 Offenbach, album de ce groupe sorti en 1977.
 L'Ultime Offenbach, compilation de ce groupe sortie en 2007.
 Offenbach Live à Montreux, album live de ce groupe sorti en 2014.

Voir aussi 
 Ofenbach, groupe de musique électronique français.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme germanique